Trzeci wraz z czwartym konkursem indywidualnym Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2020/2021 rozegrane zostały w Titisee-Neustadt w dniach 30–31 stycznia 2021 roku. Ta miejscowość po raz pierwszy w historii gościła będzie zawody najwyższej rangi w skokach narciarskich kobiet.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego mające rozegrać się 29 stycznia zostały przesunięte na dzień następny po odwołaniu drugiego treningu po skokach ponad połowy stawki z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Zwycięstwo w nich odniosła liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Austriaczka Marita Kramer. Ze stratą ponad pięciu punktów na drugim miejscu sklasyfikowana została Norweżka Silje Opseth będąca pierwszą rekordzistką tego obiektu uzyskawszy 138 metrów. Trzecie miejsce zajęła reprezentantka Słowenii Ema Klinec. Najlepszą spośród reprezentantek gospodarzy była Katharina Althaus uplasowana na dziesiątym miejscu. Do konkursu głównego awans wywalczyły cztery spośród pięciu zgłoszonych do startu reprezentantek Polski. Najwyższe miejsce z nich zajęła Anna Twardosz (26. miejsce). Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowane zostały Niemka Pauline Heßler oraz Finka Jenny Rautionaho. Kwalifikacje rozegrano z belek dwudziestej trzeciej, dwudziestej pierwszej i dwudziestej.

Konkurs indywidualny po raz drugi w sezonie wygrała Marita Kramer. Ze stratą wynoszącą niespełna cztery punkty na drugim miejscu sklasyfikowana została reprezentantka Norwegii Silje Opseth, która w drugiej serii poprawiła ustanowiony przez samą siebie rekord skoczni o pół metra. Skład podium uzupełniła reprezentująca Słowenię Ema Klinec. Najlepszą spośród Niemek była Katharina Althaus sklasyfikowana na miejscu dziewiątym. Jedyną reprezentantką Polski, która wywalczyła punkty do klasyfikacji generalnej była Anna Twardosz (30. miejsce); były to również jej pierwsze punkty cyklu zdobyte w historii jej startów. Zawody rozegrano z 21. oraz z 20. belki startowej.

W kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego zwycięstwo odniosła Silje Opseth. Z ponad pięciopunktową stratą na drugiej lokacie sklasyfikowana została Austriaczka Marita Kramer. Na trzecim miejscu w zawodach uplasowała się Słowenka Nika Križnar. Na dwunastym miejscu uplasowała się najlepsza z reprezentantek gospodarzy Katharina Althaus. Do konkursu głównego awans zdołały wywalczyć trzy reprezentantki Polski – Anna Twardosz (26. miejsce), Kinga Rajda (31. miejsce) i Nicole Konderla (38. miejsce). Kwalifikacje rozegrano z dwudziestej trzeciej, dwudziestej pierwszej i dwudziestej platformy startowej.

Drugi konkurs indywidualny wygrała Marita Kramer, dla której było to trzecie zwycięstwo oraz czwarte z rzędu podium w sezonie. Na miejscu drugim uplasowała się Japonka Sara Takanashi, której strata do triumfatorki wyniosła nieco ponad dwa punkty. Na najniższym stopniu podium zawodów stanęła Norweżka Silje Opseth. Wśród Niemek najwyżej uplasowaną zawodniczką była ponownie Katharina Althaus (12. miejsce). Do serii finałowej po raz drugi z rzędu awansowała Anna Twardosz (26. miejsce) zdobywając przy tym kolejne punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. Dwie Rosjanki – Irma Machinia i Sofja Tichonowa zostały zdyskwalifikowane w pierwszej serii za nieprzepisowy kombinezon. Obie konkursowe serie zostały przeprowadzone z dwudziestej pierwszej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Titisee-Neustadt był Harald Häfker oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Sandro Sambugaro, a jego asystentem – Werner Rathmayr. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 30 stycznia 2021

Pierwszy konkurs indywidualny – 30 stycznia 2021

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 31 stycznia 2021

Drugi konkurs indywidualny – 31 stycznia 2021

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

2021 w Niemczech
Titisee-Neustadt
Puchar Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt